Виттерсбу́р () — коммуна во французском департаменте Мозель региона Лотарингия. Относится к  кантону Альбестроф.

Географическое положение 
Виттерсбур расположен в 60 км к востоку от Меца. Соседние коммуны: Азамбур на севере, Энсенжан на востоке, Онскирш на юго-востоке, Живрикур на юге, Энсмен на западе, Каппелькенжер на севео-западе.

История 
 Бывшая деревня герцогства Лотарингия, в ведении мэрии Энсмен.
 Была разрушена во время Тридцатилетней войны.

Демография 						
По переписи 2007 года в коммуне проживало 325 человека.

Достопримечательности 
 Следы галло-романской эпохи.

Ссылки 						
 Национальный институт статистики